Самуэль Морисон () может означать:
 Морисон, Самуэль Элиот (1887—1976) — американский биограф и историк, специализировавшийся на морской тематике.
  (род. 1944) — его внук, американский специалист по спецслужбам.